Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Gilmer (Gilmer County) :
Comté de Gilmer, situé dans l'État de Géorgie ;
Comté de Gilmer, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.